

Toponymes 
 dans l'Oise
 Vauchelles est une commune française, située dans le département de l'Oise et la région Hauts-de-France.

 dans la Somme
 Vauchelles-lès-Authie est une commune française, située dans le département de la Somme et la région Hauts-de-France.
 Vauchelles-lès-Domart est une commune française, située dans le département de la Somme et la région Hauts-de-France.
 Vauchelles-les-Quesnoy est une commune française, située dans le département de la Somme et la région Hauts-de-France.

Homonymie de toponyme